Владимир Базаров:
 Базаров, Владимир Александрович (настоящая фамилия Руднев; 1874—1939) — философ и экономист, переводчик, член президиума Госплана СССР.
 Базаров, Владимир Алексеевич (настоящая фамилия Михайловский; 1840—1895) — режиссёр, драматург.
 Базаров, Владимир Кузьмич (1898—1941) — советский военачальник, комбриг.